Boreal sinònim de Nord
 Ecosistema boreal
 Clima boreal el que es troba a la regió dels bosc boreal, i designat com Dfc, Dwc o Dsc en la classificació de Köppen
 Bosc boreal del Canadà
 Període boreal, durant l'Holocè
 Mar boreal, mar històric
 Corona Boreal (Corona borealis) Constel·lació de l'hemisferi boreal
 Boreal Films productora cinematogràfica fundada per Fructuós Gelabert el 1916